Ruckdäschel ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Ruckdäschel (* 1939), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Hanns Ruckdäschel (1886–1938), deutscher Lehrer und völkisch-nationalsozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Ruckdeschel
 Rucktäschel
 Ruckteschell